Leyerbach ist ein Gewässername:

 Leyerbach, rechter Zufluss des Morsbachs in Haddenbach, kreisfreies Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Leyerbach (Kleine Weisach), Oberlauf der Kleinen Weisach bis Obertaschendorf, Markt Taschendorf, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Layerbach